Jacob Lembke ist der Name folgender Personen:

* Jacob Lembke (Politiker) (1596–1656), deutscher Politiker, Senator und Camerarius in Rostock
 Jacob Lembke (Jurist, 1638) (1638–1666), deutscher Jurist aus Hannover, Salzburgischer Agent in Hildesheim
 Jacob Lembke (Jurist, 1650) (1650–1693), deutscher Jurist, Respondent in und Professor in Rostock